
Termin -{TAY}- ima više značenja.

 Genetički kod za tirozin
 Tartu aerodrom, IATA kod aerodroma u Estoniji